Анато́лий Бобро́в:
 Бобров, Анатолий Владимирович (род. 1951) — депутат Законодательного Собрания Владимирской области.
 Бобров, Анатолий Иванович (1937—2014) — советский учёный, горный инженер, доктор технических наук, профессор.